Juan Carlos Mareco (1926-2009) – attore e presentatore radio-televisivo uruguaiano
 Víctor Mareco (1984) – calciatore paraguaiano